Inocencio hace referencia a:
 Inocencio I
 Inocencio II
 Inocencio III
 Inocencio III (antipapa) 1179 a 1180
 Inocencio IV
 Inocencio V
 Inocencio VI
 Inocencio VII
 Inocencio VIII
 Inocencio IX
 Inocencio X
 Inocencio XI
 Inocencio XII
 Inocencio XIII

Autores de nombres científicos 
 Inocencio - Cristina Inocencio fl. 2006: botánica española